Му́рина — русская фамилия (женская форма фамилии Мурин). Известные носительницы:

 Мурина, Екатерина Алексеевна (род. 1938) — советская и российская пианистка, народная артистка России.
 Мурина, Елена Борисовна (1925—2021) — советский и российский искусствовед, историк искусства.
 Мурина, Марина Алексеевна (род. 1956) — доктор биологических наук, главный научный сотрудник НИИ физико-химической медицины.
 Мурина, Тамара Григорьевна (род. 1946) — советская и российская актриса.

Составная фамилия 
 Кудрявцева-Мурина Елизавета Петровна (1914—2004) — советский хоровой дирижёр, педагог, общественный деятель.